Ви́ктор Крамаре́нко:
 Крамаренко, Виктор Викторович (1959—2013) — советский, российский писатель, поэт, литературный критик.
 Крамаренко, Виктор Владимирович (род. 1945) — белорусский архитектор, соавтор проекта Национальной библиотеки Белоруссии.